Bunn (North Carolina)
 Bunn (Jönköping)
 T. Davis Bunn